Osoby o tym nazwisku:
 John Levene – brytyjski aktor
 Phoebus Levene – amerykański biochemik